Пётр Ива́нович Кала́шников (1828 — 20 мая 1897, Луга) — автор и переводчик оперных либретто.

Биография 
Сын Ивана Тимофеевича Калашникова. В 1853 году был сотрудником журнала «Сын Отечества», помещая небольшие рассказы; написал принятые на императорскую сцену драмы: «Современный расчет на счастье» и «Паяц», а также либретто опер: «Нижегородцы» (муз. Э. Ф. Направника), «Домик в Коломне» (муз. Н. Ф. Соловьева) и новый текст к опере А. Н. Верстовского «Аскольдова могила». Петр Калашников перевел на русский язык либретто многих иностранных опер и кантат: «Фауст» Ш. Гуно, «Риголетто» Дж. Верди, «Гугеноты» Дж. Мейербера. Русские версии оперных арий «Сердце красавиц склонно к измене» и «Люди гибнут за металл» написал именно Калашников.

Скончался 20 мая 1897 года в Луге. Похоронен на Митрофаньевском кладбище Санкт-Петербурга.

Сочинения 
Представленный ниже список не является полным.

Собственные сочинения 
Драмы
 «Современный расчёт на счастье», драма в двух действиях
Оперные либретто
«Нижегородцы» Э.Ф. Направника, в пяти действиях (1867, пост. 1868)
«Домик в Коломне» Н.Ф. Соловьева, в двух действиях (по одноимённой поэме Пушкина)
«Савонарола»
«Аскольдова могила» А.Н. Верстовского, в четырёх действиях, переделанный текст
«Вражья сила» А.Н. Серова, в пяти действиях (1871; по пьесе А.Н. Островского «Не так живи, как хочется»; совместно с Островским и А.Ф. Жоховым)
«Ермак» М.Л. Сантиса, в трёх действиях

Переводы 
Драмы
 «Паяц, или странствующие комедианты», драма в пяти действиях
Оперные либретто
 Дж. Мейербера, в пяти действиях
«Волшебный стрелок» К.М. фон Вебера, в трёх действиях
«Гугеноты» Дж. Мейербера, в пяти действиях
«Дон Жуан» В.А. Моцарта, в двух действиях
«Дочь полка» Г. Доницетти, в двух действиях
«Иоанн Лейденский» («Пророк») Дж. Мейербера, в пяти действиях
 Ф. Галеви, в пяти действиях
«Лукреция Борджиа» Г. Доницетти, в трёх действиях
«Марта» Ф. фон Флотова, в четырёх действиях
«Наида» Ф. фон Флотова, в трёх действиях
«Непригожая» Э.Г. Адаевской
«Орфей» К.В. Глюка, в трёх действиях
«Проданная невеста» Б. Сметаны, в трёх действиях
«Риголетто» Дж. Верди, в четырёх действиях
«Травиата» Дж. Верди, в четырёх действиях
«Фауст» Ш. Гуно, в пяти действиях
Прочее
«Легенда о святой Елизавете», оратория Ф. Листа
«Странствование Розы» Р. Шумана

Примечания

Литература

Ссылки 

Драматурги Российской империи
Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1828 году
Умершие в 1897 году
Похороненные на Митрофаниевском кладбище